Ингул может означать:
 Ингул — река
 «Ингул» — парусно-винтовая шхуна, затем транспорт Черноморского флота Российской империи.
 «Ингул» — башенный боевой модуль украинского производства.
 «Ингул» — санаторий-профилакторий, построенный и открытый в 1988 году в Николаевской области.
 «Ингул» — судно торгового флота СССР (в апреле 1943 года задержанное Японской империей, но в результате дипломатических усилий СССР освобожденное в конце июня 1943 года).
 «Ингул» — советский комплекс подготовки к применению и технического обслуживания авиационных ракет на шасси грузовика ГАЗ-66.

Примечания

См. также